Lastenes d'Olint, comandant de la cavalleria d'Olint
 Lastenes, cap mercenari cretenc i després ministre principal de Demetri II Nicàtor
 Lastenes de Creta, dirigent cretenc i cap de la resistència als romans